La League of American Football 2017 è la 18ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla FAFR.

Minsk Litwins ed Ekaterinburg Piranhas, inizialmente iscritti, non hanno preso parte al campionato.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata

13ª giornata

14ª giornata

Classifica
Le classifiche della regular season sono le seguenti:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte, P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

LAF Nord

LAF Ural

LAF Volga

LAF Premier

Playoff

Tabellone

Turno di qualificazione

Semifinali B

Turno di consolazione

Finale Coppa delle Regioni

Semifinali

XVIII Russkij Bowl

XVIII Russkij Bowl

Verdetti 
   Campioni della Russia 2017
  Vincitori della Coppa delle Regioni 2017

Note

Voci correlate 
Campionato russo di football americano

Collegamenti esterni 
 La League of American Football su football-aktuell.de
 

 2017